Mnet (акроним от Music Network)  — южнокорейский кабельный музыкальный телеканал. Владельцем является компания CJ E&M (подразделение холдинга CJ Group).

Студия CJ E&M Center, расположенная в Соннам-Доне, Мапхогу, Сеул, является центром трансляции и записи многих программ Mnet со студийной аудиторией, а именно еженедельного музыкального шоу M Countdown в прямом эфире. Это также место для живых выступлений и шоу на выживание, таких как Superstar K, Show Me The Money, Unpretty Rapstar, серия Produce 101, High School Rapper, Queendom, Road to Kingdom и Girls Planet 999. Другие шоу снимаются в студии CJ E&M в Илсане и в мире контента CJ E&M в Пхаджу.

История 

Канал был основан и начал вещание в 1993 году.

Глобальный веб-сайт, названный в честь Mnet Global, изменился на MWave в апреле 2013 года. Другие сайты из Mnet не затронуты этим изменением.

5 февраля 2020 года стало известно, что CJ ENM начал реструктуризацию слогана и бренда Mnet We are Kpop после того, как споры вокруг Produce X 101 повредили имиджу сети.

24 февраля 2020 года Mnet представили свой новый логотип бренда в честь своего 25-летия. Их новый дизайн логотипа основан на их старом логотипе 1995 года с добавлением их текущей формы и цвета Mnet. M2, Mwave и логотип производства Mnet сохранили прежний дизайн.

21 мая 2020 года Mnet вернула свой логотип к прежнему дизайну с анимацией социального дистанцирования.

Слоганы

Программы

Выходящие шоу

Развлекательные шоу 
 TMI News 
 The
Show Me the Money 10

Музыкальные шоу 
 M Countdown
 Daily Music Talk
 M Evening
 Live on M
 MUSICEXPRESS
 MUSIC X CURATION
 MPD MUSIC TALK
 MPD Music Video Commentary
 M2 Today's Song Weekly Chart
 Mnet Present
 M Super Concert

Премии 
 Mnet Asian Music Awards (с 1999)
 M2 X Genie Music Awards (с 2019)

Специальные ивенты 
 Billboard Music Award (с 2018)
 Gaon Chart Music Awards (с 2017)
 Grammy Award (с 2018)

Предстоящие 
MAMA : The Origina KPOP Awards (28 октября 2021)
 Street Girls Fighter (2021)
 I-LAND Season 2 (2022) (совместно с Belift Lab)
 I Can See Your Voice 9 (2022)

Бывшие программы

Премии 
 Mnet 20's Choice Awards (2007–2013)

Специальные ивенты 
 Asia Song Festival (2016-2018)
 American Music Award (2017)
 idolCON (2017, 2018 Cancelled)
 Style Icon Asia (2008-2014, 2016)

Программы 

 M terview
 Be Stupid
 Dirty Talk
 Fun & Joy
 Love & Hate
 MLive
 Mnet Special
 Mnet Star
 M WIDE ENEWS
 Music Spotlight
 Spring, Summer, Fall, Winter Forest
 Boys & Girls Music Countdown (2007–2010)
 Girls' Generation Goes to School (2007)
 Girls' Generation's Factory Girl (2008)
 Wonder Bakery (2008)
 Kara Bakery (2009)
 BIGBANG TV (2009)
 2NE1 TV (2009–2011) 
 Nicole The Entertainer's Introduction to Veterinary Science (2009–2010)
 Superstar K  (совместно с Signal Entertainment Group; simulcast on tvN) (2009–2016)
 Beatles Code (2010, 2013)
 M! Pick (2011)
 Real Homme (2011)
 K-Pop Star Hunt (2011–2014)
 MyDOL (2012)  (совместно с Jellyfish Entertainment)
 Boyfriend's W Academy (2012)
 The God of music (2012, 2016)
 JJANG! (2012–2013)
 The Voice of Korea (одновременная трансляция на TVN) (2012-2013, 2020)
 M Countdown Begins (бывш. RT M Countdown) (2012–2015)
 M-GIGS (2012–2016)
 BLACK CAST (2013)
 The Voice Kids (2013)
 Signal B (2013)
 Image Fighter 2013 (2013)
 Superhit (2013)
 Enemy of Broadcasting (2013)
 WINNER TV (2013)
 YG's Win: Who Is Next (2013) (совместно с YG Entertainment) 
 Dancing 9 (2013–2014)
 Rain Effect (2013–2014)
 tune up with Mnet (2013–2014)
 Idol Battle (2014)
 Beatles Code 3D (2014)
 American Hustle Life (2014)
 Moon Hee-joon's Pure 15 (2014)
 Mix & Match (2014) (совместно с YG Entertainment)
 Block B's Live! 5 Minutes Before Chaos (2014)
 Exo 90:2014 (2014)
 XOXO Exo (2014)
 Superstar K 6 (2014)
 This Is Infinite (2014)
 Trot X (2014)
 Foul Interview 4 Things Show (2014–2015)
 The Singer Game (2014)
 100 Seconds War (2014)
 Idol Make-up Recipe (2014)
 Kim Bum Soo Comeback Show (2014)
 No.Mercy (2014–2015)
 MAMA Hidden Story (2014)
 Super Idol Chart Show (2014–2015)
 Superstar K6 B-SIDE (2014–2015)
 Hologram (2015)
 Heart a Tag (2015)
 Headliner (2015)
 Monthly Live Connection (2015)
 One Night Study (2015) (совместно с FNC Entertainment)
 Sixteen (2015)  (совместно с JYP Entertainment и Koen Media)
 Ya-man TV (2015)
 Key's Know How (совместно с SM Entertainment) (2015)
 Superstar K BEFORE & AFTER (2015)
 Unpretty Rapstar (2015–2016)
 Produce 101 (2016–2017)
 Boys24 (2016) (co-produced by Live Works Company and N2 Studios, simulcast on tvN)
 d.o.b : Dance or Band (2016) (co-produced by FNC Entertainment)
 Finding Momo Land (co-produced by Duble Kick Entertainment and twin7 Entertainment)
 I.O.I Comeback Countdown (2016)
 Lady bees (2016) (co-produced by Zhejiang TV, For Zhejiang TV)
 LAN Cable Friends I.O.I (2016)
 MIXTAPE (2016)
 Monsta X's Right Now! (2016)
 Me&7Men (co-produced by Plan A Entertainment and CK1 Media) (2016)
 PAN STEALER (2016)
 Pentagon Maker (2016) (co-produced by Cube Entertainment)
 Really Really Really Miss You Show (2016)
 Sing Street (2016)
 Standby I.O.I (2016)
 Twice's Private Life (2016)
 We Kid (simulcast on tvN) (2016)
 Would You Like Girls: My Cosmic Diary (2016) (co-produced by Starship Entertainment and Urban Works Media)
 Hit the Stage (simulcast on tvN) (2016)
 New YANG NAM SHOW (rename form YANG and NAM SHOW) (2016–2017)
 Golden Tambourine (2016–2017)
 High School Rapper (2017-2021)
 Wiki BOYS24 (co-produced by Live Works Company and N2 Studios) (2017)
 BOYS24 SEMI FINAL (co-produced by Live Works Company and N2 Studios) (2017)
 A-IF-Ril (co-produced by DSP Media) (2017)
 Dodaeng's Diary in LA (co-produced by Fantagio) (2017)
 Woollim Pick 2017 (co-produced by Woollim Entertainment) (2017)
 Wanna One Premier Show Con (2017)
 SNOWBALL PROJECT (co-produced by S.M. Entertainment and Mystic Entertainment) (2017)
 Comeback Show – BTS DNA (co-produced by Big Hit Entertainment) (2017)
 BTS Countdown (co-produced by Big Hit Entertainment) (2017)
 Idol School (co-produced Take One Studio) (2017)
 My Love My Friend (2017)
 JustBeJoyful JBJ (co-produced by LOEN Entertainment) (2017)
 Project S : Devil's Talent Donation (2017)
 fromis_'s room (2017)
 Stray Kids (co-produced by JYP Entertainment) (2017)
 Wanna One Go (co-produced by YMC Entertainment) (2017)
 Wanna One Nothing Without You Comeback (co-produced by YMC Entertainment) (2017)
 Wanna One Go Zero Base (co-produced by YMC Entertainment) (2017)
 The Master (2017–2018)
 Wanna One Comeback "I Promise You" (co-produced by YMC Entertainment) (2018)
 Heize COMEBACK SHOW (2018)
 idolity (2018)
 COMEBACK SOLID Into the Light (2018)
 BTS Comeback Show – Highlight Reel (co-produced by Big Hit Entertainment)
 BREAKERS (2018)
 Finding Hero: Geek Tour (2018)
 SVT Club (co-produced by Pledis Entertainment) (2018)
 Wanna One Go X-CON! (co-produced by Swing Entertainment) (2018)
 The Call (2018-2019)
 SHINee's BACK (co-produced by SM Entertainment) (2018)
 Produce 48 (co-produced by AKS) (2018)
 LIVE QUIZ ON (2018)
 RunBTS (co-produced by Big Hit Entertainment) (2018)
 Code Name is ATEEZ  (co-produced by KQ Entertainment) (2018)
 Got7 Comeback Show – Present: YOU (co-produced by JYP Entertainment) (2018)
 A Battle of One Voice: 300 (Rerun from tvN) (2018)
 GOT YA! GWSN (co-produced by Kiwi Media Group) (2018)
 Bultoen Honkono (불토엔 혼코노) (2018)
 IZ*ONE 'COLOR*IZ' SHOW–CON (co-produced by Off the Record Entertainment) (2018)
 Tutor (2018)
 Got7's Hard Carry 2 (co-produced by JYP Entertainment) (2018)
 The Kkondae Live (2018)
 NOW VERIVERY (co-produced by Jellyfish Entertainment) (2018)
 NU'EST Road (co-produced by Pledis Entertainment) (2018)
 Wanna One Comeback Show "Power of Destiny (co-produced by Swing Entertainment) (2018)
 Love Catcher (2018-2019)
 Somebody (2018-2019)
 ATEEZ: TREASURE FILM (co-produced by KQ Entertainment) (2019)
 Premier Showcase VERIVERY (co-produced by Jellyfish Entertainment) (2019)
 TOMORROW X TOGETHER DEBUT CELEBRATION SHOW (co-produced by Big Hit Entertainment) (2019)
 SUPER INTERN (co-produced by JYP Entertainment) (2019)
 UHSN (2019)
 Produce X 101 (2019)
 ONE DREAM.TXT (co-produced by Big Hit Entertainment) (2019)
 FLEX ZONE
 X1 PREMIER SHOW-CON (co-produced by Swing Entertainment) (2019)
 X1 FLASH (2019)
 Premier Show Con Pentagon (co-produced by Cube Entertainment) (2019)
 IZ*ONE Style Vlog in LA (co-produced by Off The Record Entertainment) (2019)
 Queendom (2019)
 Not the Same Person You Used to Know (2019)
 OnlyOneOf: Unlocking Love (co-produced by 8D Creative) (2019)
 Got7's Hard Carry 2.5 (co-produced by JYP Entertainment) (2019)
 naturereality (co-produced by n.CH Music Entertainment) (2019)
 World Klass (co-produced by Stone Music Entertainment) (2019)
 Paris et ITZY (co-produced by JYP Entertainment) (2020)
 COMEBACK IZ*ONE BLOOM*IZ (co-produced by Off The Record Entertainment) (2020)
 Kang Daniel Comeback Show CYAN (co-produced by Konnect Entertainment) (2020)
 TOO DEBUT SHOW TOO DAY (co-produced by Stone Music Entertainment)(2020)
 Wanna Be Singers (2020)
 Do You Know Hiphop?  (2020)
 Gang Student (GANG생) (2020)
 NU'EST Come Back Show : The Nocturne (co-produced by Pledis Entertainment) (2020)
 TOMORROW X TOGETHER Comeback Show (co-produced by Big Hit Entertainment) (2020)
 Song FARM! (곡FARM!) (2020)
 Taeyeon Beauty-Log (2020)
 Studio Music Hall (스튜디오 음악당) (2020)
 Quiz Music Show (2020)
 IZ*ONE COMEBACK SHOW ONEIRIC DIARY (co-produced by Swing Entertainment) (2020)
 Road to Kingdom (2020)
 SEVENTEEN COMEBACK SHOW: [Heng:garae] (co-produced by Pledis Entertainment) (2020)
 I-LAND (co-produced by Belift Lab) (2020)
 AB6IX COMEBACK SHOW VIVID (co-produced by Brand New Music) (2020)
TOO MYSTERY (co-produced by Stone Music Entertainment)(2020)
 Finding Stray Kids (co-produced by JYP Entertainment) (2020)
 GOOD GIRL (2020)
 BTS Special: Dynamite (co-produced by Big Hit Entertainment) (2020)
 IZ*ONE CHU ON:TACT (co-produced by Swing Entertainment) (2020)
GHOST9 DEBUT SHOWCASE [DOOR] (co-produced by Maroo Entertainment) (2020)
 TOMORROW X TOGETHER Comeback Show: Blue Hour (co-produced by Big Hit Entertainment) (2020)
MAMAMOO COMEBACK SHOW <MONOLOGUE> (co-produced by RBW) (2020)
 ENHYPEN DEBUT SHOW : DAY ONE  (co-produced by Belift Lab) (2020)
 NCT World 2.0 (co-produced by SM Entertainment)
 IZ*ONE One-reeler Premier (co-produced by Swing Entertainment) (2020)
 GHOST9 COMEBACK SHOWCASE [W.ALL] In Busan (co-produced by Maroo Entertainment) (2020)
 VICTON COMEBACK SHOW (2020)
 ITZY In Korea (2020)
 BooKae Contest (2020)
Running girls (2020)
CAP-TEEN (2020-2021)
 Folk Us (2020-2021)
 One More Time (2021)
Full Sound (배부른 소리) (2021)
Salary Lupin ATEEZ (2021)
 SUPER JUNIOR COMEBACK SHOW : House Party (co-produced by SM Entertainment) (2021)
 ENHYPEN&Hi S2 (co-produced by Belift Lab) (2021)
 ENHYPEN COMEBACK SHOW 'CARNIVAL''' (co-produced by Belift Lab) (2021)
 Kingdom: Legendary War (2021)
 Welcome 2 House: TO1 X EPEX (co-produced by Stone Music Entertainment and C9 Entertainment) (2021)
 The CIX Million Dollar Kids (co-produced by C9 Entertainment) (2021)
 2PM WILDSIX (co-produced by JYP Entertainment) (2021)Kingdom Week : <NO+> (2021)Girls Planet 999 (co-produced by NCSoft)Street Woman Fighter''

Примечания

Ссылки 
 
 Корея
 
 Америка
 Mnet America

CJ Group
Телеканалы Республики Корея
Телеканалы, запущенные в 1991 году
Телеканалы на корейском языке
Музыкальные телеканалы